Östasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2005 var det första östasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes i Sydkorea mellan 1 och 6 augusti 2005.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

2005
2005 i Kina
Fotbollsåret 2005
Internationella sportevenemang i Sydkorea